NGC 5004A
NGC 5004B
NGC 5004C